Бандура Володимир Володимирович ( 15 липня 1990) — колишній український політик, колишній міський голова міста Святогірська Донецької області, зрадник і колаборант під час українсько-російської війни у 2022 році.

Життєпис 
Народився 15 липня 1990 року в Торецьку (колишній Дзержинськ) Бахмутського району на Донеччині, де закінчив середню школу. Навчався в Донецькому торговельному університеті, закінчив училище олімпійського резерву ім. Бубки у Донецьку, кандидат у майстри спорту з боксу.

Після початку російсько-української війни 2014 року виїхав з Донецька до Маріуполя, далі до Святогірська.

З листопада 2020 — міський голова Святогірська як представник проросійської партії ОПЗЖ.

7 червня 2022 року, під час повномасштабного вторгнення російських військ до України, місто окупували війська РФ, а тодішній голова Володимир Бандура перейшов на бік окупантів і звинуватив ЗСУ у воєнних злочинах і підпалі Всіхсвятського скиту.

Проти Бандури було відкрито кримінальне провадження за фактом державної зради, він публічно пропагує «рускій мір», дискредитує ЗСУ та владу України.

13 червня 2022, під час повномасштабного вторгнення військ РФ до України, перейшов на бік окупантів. Один із ватажків терористичного угруповання ДНР Денис Пушилін заявив, що Бандура став «главою адміністрації» в тимчасовій окупаційній владі міста.

Власність 
До 29.07.2020 мав 25 % ТОВ «Юридична компанія „Сізонс груп“».

Родина 
Дружина Ірина Леонідівна Долозіна — в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області; їй належать дві квартири в Донецьку (46,3 м² і 79,29 м²). Мають сина та доньку.

Примітки 

Міські голови Донецької області
Члени «Опозиційної платформи — За життя»
Українські колаборанти під час російського вторгнення в Україну (2022)